Stratten ist der Name von:

 Dorothy Stratten (* 1960; † 1980), kanadisches Playmate und eine Schauspielerin 
 Louise Stratten (* 1968), kanadische Schauspielerin

Siehe auch: 
Stratton
Straten